Historicism kan avse:
 Historicism (arkitektur) – inom arkitekturen, en återgång till stilelement från tidigare epoker
 Historicism (filosofi och historia) – inom filosofin och historien, tron på en historisk determinism
 Historicism (rasism) – rasskillnaderna i betonande kulturrasistiska termer